Vitesse kwam in het seizoen 1967/1968 voor het tweede seizoen op rij uit in de Eerste divisie. Daarnaast nam het Arnhemse elftal deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Samenvatting
De Vitesse-selectie stond in het seizoen 1967/'68 onder leiding van trainer Frans de Munck.

In de Eerste divisie behaalde Vitesse de vijfde plaats met 41 punten (in het "2 punten"-systeem).
In de KNVB beker bleef Vitesse ongeslagen in de groepsfase maar wist de ploeg zich niet te plaatsen voor de tweede ronde.

Selectie en statistieken
Legenda

Topscorers

Wedstrijden
Bron: Vitesse Statistieken

Eerste divisie

KNVB beker

Oefenwedstrijden

Zie ook 
 Vitesse
 Eerste divisie 1967/68
 KNVB beker 1967/68

SBV Vitesse naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 1967/68